Trübsee ist
 die standardsprachliche Schreibweise von Trüebsee, einem See auf der gleichnamigen Alp in der Gemeinde Wolfenschiessen, Kt. Nidwalden, Schweiz.
 die offizielle Schreibweise der Haltestellen/Station des öffentliche Verkehrs zu dieser Alp.
 ein See in der Gemeinde Hospental, Kt. Uri Schweiz.